Новоенисе́йский сельсове́т — сельское поселение в Бейском районе Хакасии.

Административный центр — село Новоенисейка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Хакасия от 7 октября 2004 года № 60 «Об утверждении границ муниципальных образований Бейского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения»

Население 
Численность

Национальный состав

Большинство населения - русские и хакасы, однако, именно русских больше, чем хакасов.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Администрация
с. Новоенисейка, Ленина, 15

 Главы сельсовета
 с 8 февраля 2015 года — Петрова Татьяна Николаевна

 Главы администрации
 Атякшев Александр Алексеевич

Примечания 

Муниципальные образования Бейского района
Сельские поселения Хакасии